Braceville désigne les lieux suivant aux États-Unis :

 Braceville, un village des comtés de Grundy et Will dans l'Illinois.
 Braceville Township, un township du comté de Grundy dans l'Illinois.
 , un township du comté de Trumbull en Ohio.

Homonymie de townships